UBI steht für:
 UBI Banca, italienisches Kreditinstitut
 Union Bank of India, indisches öffentliches, multinationales Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen
 United Bank of India, eine der zwei Vorgängerbanken der Punjab National Bank, indisches öffentliches, multinationales Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen
 UKW-Sprechfunkzeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk
 Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, eine durch die Bundesverfassung erlassene schweizerische Programmaufsichtsbehörde
 Universal Base Image, Container Image
 Universal Basic Income, deutsch Bedingungsloses Grundeinkommen
 Universitätsbibliothek Innsbruck
 Universität Beira Interior
 Universidad Boliviana de Informática
 Unternehmen in besonderem öffentlichen Interesse, siehe Kritische Infrastrukturen #Rechtsfragen
 Usage-Based Insurance, auf dem Nutzerverhalten basierender Versicherungstarif 
 Buin Airport (IATA-Code), Flughafen von Kara (Bougainville), Bougainville, autonome Region Bougainville, Papua-Neuguinea

Ubi steht für:
 Ubi (Sprache), eine der tschadischen Sprachen
 Ubisoft, Spieleentwickler und Publisher

ubi steht für:
 Ubi (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der tschadischen Sprachen

Siehe auch:
 Ubi sunt
 Ubier

Abkürzung